Хуан Рамо́н Непумусено Гонса́лес де Балька́рсе (; , Буэнос-Айрес — , Консепсьон-дель-Уругвай) — аргентинский военный и политический деятель.

Биография 
Внук  (1729—1764) — испанского колониального губернатора Парагвая (1761—1764).

Хуан Рамон участвовал в борьбе против британского вторжения в 1807 году и в военной кампании в Верхнем Перу 1812 года под командованием генерала Мануэля Бельграно. Занимал должность губернатора Буэнос-Айреса с 1818 до 1820 года. В годы правления де Росаса занимал пост министра обороны. В 1832 году он снова был избран губернатором Буэнос-Айреса. 11 октября 1833 года состоялся судебный процесс против де Росаса. В это время под стенами резиденции губернатора собралась большая толпа гаучо и бедняков, которые требовали освобождения Росаса из-под стражи и отставки Балькарсе. Войска, которые должны были сдерживать толпу, повернули оружие против правительства и присоединились к народу. Балькарсе был отдан под суд, а его место занял Хуан Хосе Вьямонте. Балькарсе был заключен и умер в ссылке в Консепсьон-дель-Уругвай.

Литература 
 Cutolo, Vicente, Nuevo diccionario biográfico argentino, 7 volúmenes, Ed. Elche, Bs. As., 1968—1985.
 López Rosas, José R., Entre la monarquía y la república. Memorial de la Patria, tomo III, Ed. La Bastilla, Bs. As., 1981.
 Boully, Víctor, El interregno de los lomonegros. Memorial de la Patria, tomo VI, Ed. La Bastilla, Bs. As., 1984.
 Zinny, Antonio, Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas, Ed, Hyspamérica, 1987. ISBN 950-614-685-3
 Gianello, Leoncio, Historia de Santa Fe, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1986. ISBN 950-21-0150-2
 Ruiz Moreno, Isidoro J., Campañas militares argentinas, Tomo I, Ed. Emecé, Bs. As., 2004. ISBN 950-04-2675-7
 Piñeiro, Armando Alonso, Historia del general Viamonte y su época, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1969.

Министры иностранных дел Аргентины
Министры обороны Аргентины
Похороненные на кладбище Реколета
Губернаторы провинции Буэнос-Айрес
Участники гражданских войн в Аргентине
Послы Аргентины в Бразилии